Isiolo County, een county van Kenia.
 Isiolo (stad), een stad in Kenia.